Billie Jean Cup 2022 var den 59. udgave af Billie Jean King Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Slutrunden med deltagelse af 12 hold blev spillet i perioden 8. - 13. november 2022 på indendørs hardcourt i Emirates Arena i Glasgow, Storbritannien, der var vært for Billie Jean King Cup-slutrunden for første gang. Storbritannien var Billie Jean King Cup-værtsland for fjerde gang.

Mesterskabet havde i alt deltagelse af 111 hold. De 12 bedste hold spillede om det egentlig mesterskab ved slutrunden i Glasgow, men de resterende hold spillede om oprykning og nedrykning mellem mesterskabets øvrige niveauer.

Turneringen blev vundet af Schweiz, som besejrede Australien med 2-0 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for første gang. Schweiz var i Billie Jean King Cup-finalen for tredje gang i alt og andet år i træk. Det vindende schweiziske hold bestod af Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic og Simona Waltert. Australien blev repræsenteret af Ajla Tomljanovic, Priscilla Hon, Storm Sanders, Ellen Perez og Samantha Stosur, og holdet var i finalen for 19. gang men for første gang siden 2019, og det var 12. gang, at Australien måtte rejse hjem med sølvmedaljerne.

Format

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 18 hold om 9 pladser ved slutrunden.

Slutrunde

Hold

Seedninger 

Holdene blev inddelt i tre seedningslag. Schweiz blev som finalist ved Billie Jean King Cup 2020-21 seedet som nr. 1. De øvrige 11 hold blev seedet i henhold til landenes rangering på Billie Jean King Cup-ranglisten.

Grupper 

Holdene blev ved lodtrækning inddelt i fire grupper med et hold fra hvert seedningslag.

Holdopstilling

Gruppe A

Stilling

Holdkampe

Gruppe B

Stilling

Holdkampe

Gruppe C

Stilling

Holdkampe

Gruppe D

Stilling

Holdkampe

Slutspil

Semifinaler

Finale

Playoff-kampe

Gruppe I

Amerika

Asien/Oceanien

Europa/Afrika

Gruppe II

Amerika

Asien/Oceanien

Europa/Afrika

Gruppe III

Europa/Afrika

Eksterne henvisninger 

 Billie Jean King Cup

Noter 

2022
Tennis i 2022